Ansbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ansbacher (1942–2010), US-amerikanischer Dirigent, Sohn von Rowena und Heinz Ansbacher
 Heinz Ludwig Ansbacher (1904–2006), deutsch-amerikanischer Psychologe (Individualpsychologie)
 Henry Ansbacher (* 1970), US-amerikanischer Filmemacher, Sohn von Charles Ansbacher
 Leo Ansbacher (1907–1998), deutscher Rabbiner, Lager-Rabbi im Camp Gurs
 Mordechai Ansbacher (1927–2021), israelischer Historiker
 Rowena R. Ansbacher (1906–1996), deutsch-amerikanische Psychologin (Individualpsychologie)

Siehe auch:
 Ansbach (Begriffsklärung)